Памятники Александру Островскому — список памятников российскому драматургу Александру Островскому в Москве:
 Памятник Александру Островскому на Театральной площади — установлен в 1929 году.
 Памятник Александру Островскому на Малой Ордынке — установлен в 1954 году.